Hulkonsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hulkonsaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Hulkonsaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar